Krämerstraße steht für:

 Krämerstraße (Aachen), siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (I–O)
 Krämerstraße (Düsseldorf)
 Krämerstraße (Paderborn), siehe Liste der Baudenkmäler in Paderborn-Kernstadt
 Krämerstraße (Rostock)
 Krämerstraße (Wetzlar), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wetzlar
 Krämerstraße (Wismar)

Siehe auch:
 Kramerstraße